Павловац — славянский топоним.

 Босния и Герцеговина
 Павловац (Баня-Лука) — село в общине Баня-Лука (Республика Сербская)
 Павловац (Источно-Сараево) — село в общине Источна-Илиджа (Источно-Сараево, Республика Сербская)
 Павловац (Пале) — село в общине Пале (Республика Сербская)
 Павловацкая крепость — средневековый город и крепость в общине Пале (Республика Сербская)

 Сербия
 Павловац (Вране) — село в общине Вране
 Павловац (Топола) — село в общине Топола
 Монастырь Павловац — монастырь Сербской православной церкви на горе Космай в Шумадийской епархии

 Хорватия
 Павловац (Велики-Грчевац) — село в общине Велики-Грчевац
 Павловац (Слунь) — село в общине Слунь
 Павловац-Вребачки — село в общине Госпич